Варваж — многозначный термин.

 Варваж (приток Пижуга) — река в России, протекает в Нижегородской области;
 Варваж (приток Якшанги) — река в России, протекает в Костромской области.